Wapen van Schoten (België), heraldisch wapen van de Antwerpse gemeente Schoten
 Wapen van Schoten (Nederland), wapen van de voormalige Noord-Hollandse gemeente Schoten